Jan Kapela (1931–1987) – polski działacz partyjny, wiceprezydent Warszawy
 Jaś Kapela, wł. Jan Kapela (ur. 1984) – polski pisarz i poeta lewicowy